Moren

Personen:
 Chris Moors (1935), Belgisch politicus
 Els Moors (1976), Belgisch dichteres en auteur
 Irene Moors (1967), Nederlands tv-presentatrice en actrice
 Johannes Moors (ca. 1581-1641), Nederlands abt
 Martin Moors, Belgisch hoogleraar
 Perjan Moors (1967), Nederlands politicus
 Petrus Moors (1906-1980), Nederlands bisschop